Rustemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Rustemeyer (* 1959), deutscher Pädagoge
 Fritz Rustemeyer (1898–1965), deutscher Politiker der SPD
 Ruth Rustemeyer (* 1949), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin